C58 peut désigner :
 HMS Fiji (C58),  un croiseur léger de la Classe Crown Colony de la Royal Navy ;
 Tumeur maligne du placenta, d'après la Classification internationale des maladies ;
 L'amas ouvert NGC 2360 dans la constellation du Grand Chien, noté C58 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres